Holzinger se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Helmuth Holzinger
 John Michael Holzinger
 Ruth Holzinger